Зиновий Лурье:
 Лурье, Зиновий Давидович (1887—1938) — советский фтизиатр.
 Лурье, Зиновий Львович (1897—1980) — советский учёный-невролог, профессор и заведующий отделом острой сосудистой патологии мозга НИИ неврологии АМН СССР.
 Лурье, Зиновий Яковлевич (1926—2020) — советский и украинский учёный-гидравлик.